Лас Папас има више значења:

 Лас Папас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Папас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Папас (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Папас (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Папас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Папас (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Папас, Ранчо Нуево (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Папас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Папас, Пинос Алтос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Папас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Папас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Папас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Папас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Папас (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Папас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Папас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику